Brunnbach heißen folgende geographische Objekte:
 Brunnbach (Gemeinde Großraming), Ortschaft in der Gemeinde Großraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Gewässer:
 Brunnbach (Alz), linker Zufluss der Alz im Öttinger Forst, Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Brunnbach (Faistenau), teils auch Weißbach, rechter Zufluss des Almbachs am Ausfluss aus dem Hintersee bei Vordersee, Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Brunnbach, Abschnitt des Himmelbachs, eines rechten Zuflusses der Glatt, in Kloten, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Brunnbach (Fichtenohe), linker Zufluss der Fichtenohe vor Wolfslohe, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Brunnbach (Großache), rechter Zufluss der Großache bei Erpfendorf, Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Brunnbach (Hagertal), rechter Zufluss der Großache im Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Brunnbach (München), Nebenbach der Isar ein München, Bayern
 Brunnbach (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz nach Pfaffenhofen, Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Brunnbach (Weilerbach) oder Bronnbach, im Unterlauf auch Weilerbach, linker Zufluss des Weilerbachs (zur Rems) in Weiler/Rems, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnbach (Perlbach), rechter Zufluss des Perlbachs (zur Kleinen Ohe, zur Donau) bei Irrach, Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Brunnbach (Seehausbach), rechter Zufluss des Seehausbachs (zur Volkach) in Herlheim, Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Brunnbach (Weismain), linker Zufluss der Weismain an der Weihersmühle, Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Brunnbächle
 Brunnenbach
 Brünnlesbach
 Brunngraben
 Bronnbach